Корушский регион () — статистический регион, расположенный в северной Словении вдоль границы с Австрией. 

Площадь региона — 1041 км². Население — 72 713 человек (2010). 

Регион частично охватывает словенские исторические области Корушка (Словенская Каринтия) и Нижняя Штирия.

Крупнейший город — Словень-Градец.

Административное деление 
В статистический регион входят 12 общин:

Экономика 
В регионе самый большой в Словении процент людей, занятых в промышленности, благодаря различным фабрикам и заводам, горнодобывающей промышленности и другим индустриальным объектам. Также регион обладает большими запасами лесов.

Структура занятости: 40,4 % сфера услуг, 53,7 % промышленность, 5,9 % сельское хозяйство.

Туризм 
Корушский регион привлекает всего лишь 0,6 % от общего числа туристов в Словении, большинство из них сами словенцы (67,2 %).

Транспорт 
Длина автомагистралей: —

Протяжённость других дорог: 1059 км

Примечания

Ссылки 
 Словенские регионы в цифрах 2006 года

Статистические регионы Словении